Players’ Championships 2010 – turniej zaliczany do Grand Slam of Curling, kończy rywalizację w World Curling Tour 2009/2010. Odbył się między 13 a 18 kwietnia 2010 w Dawson Creek, na lodowisku EnCana Events Centre.

Była to 18. edycja Players’ Championships, piąta, w której grały kobiety. 16 drużyn męskich i kobiecych rywalizowało potrójnym systemem pucharowym.

Po raz pierwszy w zawodach mogły brać udział drużyny spoza Kanady. Wcześniej nie było takiej możliwości, ponieważ turniej wliczano do kwalifikacji olimpijskich. Jedyną drużyną zagraniczną jest szwedzki zespół Niklasa Edina, w turnieju miała wystąpić także Ludmiła Priwiwkowa, ale Rosjankom nie udało się zdobyć wizy.

W rywalizacji triumfowały drużyny, które reprezentowały Kanadę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010. W finale kobiet Cheryl Bernard pokonała 6:4 Crystal Webster, a w konkurencji mężczyzn Kevin Martin zwyciężył 8:7 nad Bradem Gushue.



Kobiety

Drużyny 

 1 – Zespół Amber Holland

Faza finałowa

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Runda A

1-8

1 
 → Przegrana do 15

2 
 → Przegrana do 15

3 
 → Przegrana do 16

4 
 → Przegrana do 16

5 
 → Przegrana do 17

6 
 → Przegrana do 17

7 
 → Przegrana do 18

8 
 → Przegrana do 18

9-12

9 
 → Przegrana do 21

10 
 → Przegrana do 21

11 
 → Przegrana do 22

12 
 → Przegrana do 22

13-14

13 
 → Przegrana do 24

14 
 → Przegrana do 23

Runda B

15-18

15 
 → Przegrana do 26

16 
 → Przegrana do 26

17 
 → Przegrana do 27

18 
 → Przegrana do 27

19-22

19 
 → Przegrana do 30

20 
 → Przegrana do 30

21 
 → Przegrana do 29

22 
 → Przegrana do 28

23-25

23 
 → Przegrana do 32

24 
 → Przegrana do 31

25 
 → Przegrana do 33

Runda C

26-27

26

27

28-30

28

29

30

31-33

31

32

33

Mężczyźni

Drużyny

Faza finałowa

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Runda A

1-8

1 
 → Przegrany do 15

2 
 → Przegrany do 15

3 
 → Przegrany do 16

4 
 → Przegrany do 16

5 
 → Przegrany do 17

6 
 → Przegrany do 17

7 
 → Przegrany do 18

8 
 → Przegrany do 18

9-12

9 
 → Przegrany do 21

10 
 → Przegrany do 21

11 
 → Przegrany do 22

12 
 → Przegrany do 22

13-14

13 
 → Przegrany do 24

14 
 → Przegrany do 23

Runda B

15-18

15 
 → Przegrany do 26

16 
 → Przegrany do 26

17 
 → Przegrany do 27

18 
 → Przegrany do 27

19-22

19 
 → Przegrany do 30

20 
 → Przegrany do 30

21 
 → Przegrany do 29

22 
 → Przegrany do 28

23-25

23 
 → Przegrany do 32

24 
 → Przegrany do 31

25 
 → Przegrany do 33

Runda C

26-27

26

27

28-30

28

29

30

31-33

31

32

33

Zobacz też 
 World Curling Tour 2009/2010
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona turnieju
 Turniej w bazie World Curling Tour: kobiety – mężczyźni

2010
2010 w curlingu
2010 w Kanadzie
Sport w Kolumbii Brytyjskiej